Влади́мир Никола́евич Миклу́ха ( — , Японское море) — российский морской офицер, капитан 1-го ранга, герой Цусимского сражения.

Фамилия, происхождение 
Во всех документах Владимир Николаевич имел фамилию «Миклуха». В послужных списках, наградных документах, прижизненных справочниках (например, «Весь Петербург») и т. д. — он «Миклуха». Даже на мемориальной доске в храме Спас-на-Водах (Храм-памятник погибшим в Цусимском сражении) он именовался фамилией «Миклуха». Фамилию «Миклухо-Маклай» стали ему приписывать уже после смерти по аналогии со старшим братом, у которого вторая часть фамилии появилась после путешествия в Австралию. Предки его — малороссийские дворяне. Относительно своего происхождения Миклухо-Маклай, старший брат Владимира Николаевича, сделал заметки на полях рукописи очерка о своей жизни и путешествиях, который ему представил для ознакомления Э. С. Томассен:

Мои предки родом из Украины, и были запорожскими казаками с Днепра. После аннексии Украины Степан, один из членов семьи, служил сотником (высшее казачье офицерское звание) под командованием генерала графа Румянцева и отличился при штурме турецкой крепости Очаков, указом Екатерины II было дано дворянское звание.

Биография 
Потомственный дворянин Санкт-Петербурга, предками его были малороссийские дворяне.

 18 сентября 1868 — Принят воспитанником в Морской корпус.
 16 апреля 1869 — Принят на действительную службу.
 16 апреля 1872 — Гардемарин.
 9 ноября 1872 — Приписан к 4-му флотскому экипажу.
 30 августа 1873 — Мичман.
 30 октября 1875 — Прикомандирован к Гидрографическому департаменту.
 22 октября 1876 — Отчислен в состав 3-го флотского экипажа.
 20 ноября 1876 — Переведен во 2-й флотский экипаж Черноморского флота.
 1877—1878 — Участвовал в русско-турецкой войне на вспомогательных крейсерах «Аргонавт» и «Владимир».
 8 июля 1877 — Участвовал в сражении с тремя турецкими броненосцами на пароходе «Аргонавт» у Сулинского горла Дуная.
 22 июля 1877 — На пароходе «Владимир» участвовал в транспортных операциях на линии Гудаута-Новороссийск в виду крейсеров неприятеля.
 1 января 1878 — Лейтенант.
 18 февраля 1880 — Уволен со службы с присвоением звания капитан-лейтенанта в отставке.
 8 марта 1881 — Вернулся на службу в звании лейтенанта.
 12 мая 1881 — Приписан к 7-му флотскому экипажу.
 30 мая 1881 — Уволен для службы на коммерческих судах с зачислением по флоту.
 10 марта 1888 — Отчислен от службы в Добровольном флоте с зачислением в состав 7-го флотского экипажа.
 9 апреля 1888 — Переведен в Черноморский флот.
 14 апреля 1888 — Приписан ко 2-му Черноморскому флотскому экипажу.
 26 мая 1899 — И. д. старшего офицера на эскадренном броненосце «Екатерина II»
 26 марта 1890 — Командир миноносца «Килия».
 4 октября 1890 — И. д. старшего офицера на эскадренном броненосце «Двенадцать Апостолов».
 1 января 1891 — Капитан 2-го ранга.
 19 января 1891 — Утвержден в должности старшего офицера эскадренного броненосца «Двенадцать Апостолов».
 30 декабря 1891 — Зачислен в состав 34-го флотского экипажа.
 12 мая 1892 — Председатель экипажного суда.
 15 мая — 21 октября 1895 — Командир броненосца береговой обороны «Новгород».
 30 октября 1895 — 7 сентября 1897 — Командир канонерской лодки «Кубанец».
 В результате несчастного случая на охоте потерял пальцы правой руки.
 5 апреля 1898 — Капитан 1-го ранга.
 4 сентября 1898 — Переведен в Балтийский флот.
 11 сентября 1898 — Приписан к 18-му флотскому экипажу.
 30 декабря 1899 — Председатель приемной комиссии при экипажном и артиллерийском магазинах Санкт-Петербургского порта.
 23 сентября 1900 — Вр. и. д. исполняющего обязанности командира 18-го флотского экипажа.
 1 января — 28 декабря 1901 — Командир броненосца «Не тронь меня».
 9 октября 1901 — Исполняющий обязанности заведующего 1-м флотским экипажем.
 6 декабря 1901 — 11 октября 1902 — Командир плавучей батареи «Первенец».
 2 сентября 1902 — Командир 1-го флотского экипажа.
 18 октября 1902 — Вступил в командование броненосцем береговой обороны «Адмирал Ушаков».
 ноябрь 1904 — Отчислен с корабля как выполнивший требования морского ценза по командованию судами 1 ранга.
 декабрь 1904 — 15 мая 1905 — Командир броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков».

Во время Цусимского сражения броненосец «Адмирал Ушаков» получил пробоину в носовой части, из-за чего не смог поддерживать достаточно высокий ход и в ночь с 14 на 15 мая отстал от эскадры. 15 мая, будучи перехвачен японскими броненосными крейсерами «Ивате» и «Якумо», отказался сдаться и вступил в неравный бой. Из-за сильного износа орудий (корабль служил на Балтике в Учебно-артиллерийском отряде, и его пушки использовались для подготовки комендоров) последние потеряли дальнобойность и точность. Не достигнув за примерно 40-минутный бой ни одного попадания в противника, но получив ряд дополнительных повреждений, по приказу В. Н. Миклухи корабль был затоплен. Сам командир скончался в воде от потери крови и переохлаждения. Точных данных об обстоятельствах смерти командира капитана 1-го ранга Миклухи не имеется: кто видел его бросавшимся в воду последним с «Ушакова», кто плававшим на спасательном круге, но уже мёртвым, кто утверждает, что его не подобрали за неимением места на шлюпках. По словам японских газет, Миклуха сам отказался от помощи и указал на гибнувшего рядом матроса. Всего из команды броненосца погибли 7 офицеров (в том числе и командир), 3 кондуктора и 84 унтер-офицера и матроса.

На второй день боя, 15 мая 1905 г., японские суда окружили «Ушакова». К тому времени Небогатов со всем своим отрядом (пять броненосцев и один крейсер) уже сдался в плен. Японцы подняли перед «Ушаковым» сигнал: «Предлагаем сдаться. Адмирал Небогатов с командой сдался». Миклухо-Маклай, разобрав начало сигнала, воскликнул: «Ну, а дальше и разбирать нечего! Долой ответ! Открывайте огонь!»

Участие в народовольческом движении 
Был участником морского кружка Военной организации партии «Народная воля» в Кронштадте. Ранее, будучи юнкером Морского училища участвовал вместе с товарищами по училищу Н. Е. Сухановым и Ф. Н. Юрковским в революционном кружке, который маскировался под названием «Китоловное общество», а в 1874 г., после окончания училища, вместе с гардемарином Серебренниковым П. И. распространял нелегальную литературу и намеревался оставить военную службу, чтобы примкнуть к «хождению в народ».

Отличия 
 Бронзовая медаль в память о войне 1877—1878 годов (17.04.1878)
 Орден Святого Станислава III степени (29.08.1879)
 Орден Святой Анны III степени (01.01.1883)
 Орден Святой Анны II степени (06.12.1896)
 Орден Святого Владимира IV степени с бантом за 25 лет службы в офицерских чинах (27.09.1899)
 Подарок с вензельным изображением Высочайшего Имени (06.12.1901)
 Прусский орден Красного орла 2-й степени (12.08.1902)

В ноябре 1910 г. бывший штурман броненосца капитан-лейтенант Е. А. Максимов возбудил ходатайство о награждении В. Н. Миклухи орденом Св. Георгия 4-й степени за бой 15-го мая, но оно не было удовлетворено. Однако позднее, в 1914 г., один из новейших эсминцев дивизиона, названого в честь героев морских сражений — получил имя в честь В. Н. Миклухи.

Семья 

Отец Николай Ильич Миклуха (1818—1858) — российский инженер-путеец, потомственный малороссийский дворянин. Строитель Николаевской железной дороги и первый начальник Московского вокзала.
Мать Екатерина Семёновна Беккер — дочь героя Отечественной войны 1812 года полковника Семёна Беккера.
Братья Старший брат — известный российский учёный и путешественник Николай Миклухо-Маклай.
 Младший брат — геолог и народоволец Михаил Миклуха
Супруги1-й брак — Хренова, Юлия Николаевна (ум. 29.12.1895 от туберкулёза)
 2-й брак (23.05.1899) — Юшкевич, Антонина, вдова дворянина Иуль

Дружеские связи 
Дружил с Ф. К. Дриженко, с которым вместе стажировался в Пулковской обсерватории.

Память 
 Эскадренный миноносец «Капитан I ранга Миклухо-Маклай» (с 18 декабря 1918 года — «Спартак»)
 Персонаж романа А. С. Новикова-Прибоя «Цусима».

Примечания

Ссылки 
 Народная воля
 Н. С. Новиков-Прибой. Цусима. Глава 7
 Н. С. Новиков-Прибой. Цусима. Глава 9

Выпускники Морского кадетского корпуса
Капитаны 1-го ранга (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Погибшие в Русско-японскую войну
Народовольцы